

Langue 
 Le mae, une langue du Vanuatu.

Sigle 

MAE est un sigle qui peut désigner :
 les Mesures agro-environnementales (en Europe)
 le 
 le Musée de l'air et de l'espace, un musée aéronautique installé à l'aéroport du Bourget (France)
 la Mutuelle assurance de l'éducation, une société française d'assurance
 le Master en Administration des Entreprises délivré à l'IAE
 un Mandat d'arrêt européen
 la Myopathie atypique des équidés
 le Master 2 professionnel : Master en métiers et arts de l'exposition, université Rennes-2
 Un Membre de l'Academia Europaea

Prénom 
 l'actrice Mae West
 l'actrice Mae Busch
 l'astronaute Mae Carol Jemison
 la violoniste Vanessa-Mae (Vanessa-Mae Vanakorn Nicholson)
 Anna Mae Bullock (Tina Turner)

Pseudonyme 
 Maggie Mae (1960-2021), chanteuse allemande.

Musique 
 Maggie Mae, chanson traditionnelle britannique de Liverpool.
 Mae, groupe américain de powerpop.

Voir aussi 
 Christophe Maé, un chanteur.